Јасенов може бити:

 Јасенов (Собранце), насељено мјесто у округу Собранце, Кошички крај, Словачка Република
 Јасенов (Хумење), насељено мјесто у округу Хумење, Прешовски крај, Словачка Република